Горно-Село — село:
 Горно-Село (община Драгоман Софийской области Болгарии);
 Горно-Село (община Долнени в Республике Македония).

См. также 
 Горно-Ново-Село